Bargot Topong (dua), een plaats in Indonesië
Bargot Topong (Batang Angkola), een plaats in Indonesië